Playon ou l'un de ses composés peut désigner :

Toponymes

El Playón : municipalité du département de Santander ;
 Lac El Playón : lac de barrage du département de Bolívar.

El Playón : ville et chef-lieu de la municipalité de Santa Rosalía dans l'État de Portuguesa ;

Homonymie de toponyme